Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Ruud che ha battuto in finale Jan Frode Andersen 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Albert Portas (semifinali)
 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)

 Stefan Koubek (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Márcio Carlsson (primo turno)
 Geoff Grant (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1998